Ива́н Васи́льевич Попо́в () — первый председатель Вятского губернского бюро большевиков (1917—1918), председатель Вятского губисполкома (май-июнь 1918) и чрезвычайного военно-революционного штаба (май-октябрь 1918). Председатель Тюменского губернского революционного комитета (1919—1920). Председатель Вятского горисполкома (июнь-декабрь 1920 года). Делегат VIII съезд—XIII съездов ВКП(б). Член ВЦИК и ЦИК СССР нескольких созывов.

Семья 
Иван Попов родился в селе Верхолипово Орловского уезда (ныне ) Вятской губернии, в семье диакона Иоанно-Богословской церкви, а затем священника. Кроме него, в семье ещё были три сына и дочь.
 Мария (1895—1976).
 Александр (1896—?), священник церкви села Никола Яранского района, репрессирован в 1937 году (ст. 58 п. 10, 10 лет лишения свободы). Реабилитирован 20 июня 1989 года.
 Николай (1902—1989), партийный работник.
 Виктор (1904—1977), партийный работник, управляющий комитета по делам искусств в Кирове. В 1939 году обвинялся по ст. 58 пп. 8, 11. Дело было прекращено за недостаточностью улик. Реабилитирован 16 января 1989 года, дело прекращено за отсутствием состава преступления.

Политическая и военная деятельность 
За революционную деятельность в 1908 году был исключён из вятского духовного училища. Окончил Глазовскую мужскую гимназию. Окончил 3 курса историко-филологического факультета Петроградского университета.

В марте 1917 года принят в члены РСДРП(б) глазовской парторганизацией. С мая по октябрь 1917 года был председателем Глазовского уездного комитета РСДРП(б). Избран депутатом Учредительного собрания от Вятского избирательного округа по списку № 11 (РСДРП(б)). С октября 1917 по апрель 1918 года он возглавлял только что созданный губернский комитет ВКП(б) Вятской губернии.

В декабре 1917 участвовал в организации газеты «Вятская правда» (с 1934 года — «Кировская правда»). В январе 1918 года Попов председательствовал на первом Вятском губернском съезде Советов, в мае занимал должность председателя местного губисполкома.

Обострившиеся разногласия между эсерами и большевиками привели к тому, что 7 июля 1918 года эсеры вышли из состава губисполкома и создали собственный комитет в Глазове. Под угрозой мятежа в этот же день на экстренном заседании губисполкома был создан чрезвычайный военно-революционный штаб во главе с Иваном Поповым. Штаб взял в свои руки всю полноту власти в губернии.

2 августа в губернии было объявлено военное положение. На юге губернии шли боевые действия с эсерами, меньшевиками, белочехами. Чрезвычайный военно-революционный штаб развернул военное обучение трудящихся. Из них был создан второй батальон 19-го Уральского полка под командованием Ивана Попова. 17 августа батальон разбил белогвардейцев под Лебяжьем, 18 августа освободил Нолинск, защищал Котельнич, участвовал в ликвидации степановских отрядов.

В мае 1919 года Иван Попов возглавил созданную эвакуационную комиссию, которой реввоенсоветом 3-й армии в составе Восточного фронта РККА было поручено эвакуировать в центр Ижевский, Воткинский, Песковский и Кирсинский заводы. Эвакуация прошла успешно.

С июля по декабрь 1920 года он занимал должность председателя Вятского горисполкома. С августа 1920 по декабрь 1921 также являлся заместителем Председателя Вятского губисполкома.

В 1921 году был представителем Вотской автономной области в Москве. Затем работал в Москве, Тюмени, Сталинграде, Ростове-на-Дону. В 1926—1927 годах Попов работал председателем Смоленского губисполкома. В годы коллективизации он работал в Сибири и Казахстане. В 1941—1943 годах возглавлял Кировскую областную контору «Заготсено». В 1945 по настоянию врачей И. В. Попов оставил работу. С 1946 года работал внештатным лектором в Московском областном лекционном бюро, в 1951 году был утвержден его директором. Умер 1 марта 1952 года в Москве.

Память 

В честь Ивана Попова названа улица в Ленинском районе Кирова и в Глазове.

И. В. Попов среди других революционеров Вятки изображен на фреске «Призванные революцией» в фойе кировского Музейно-выставочного центра «Диорама».

Примечания

Литература 
 
 
 Жаравин В. С., Чудиновских Е. Н. Политические лидеры Вятского края: Биографический справочник. — Киров: Лобань, 2009. — 730 с., ил. — С. 18.
 Жаравин В. С., Чудиновских Е. Н. Политические лидеры Вятского края. Век ХХ  : справ. / програм. обеспечение И. Земцов ; ГАСПИ КО. — Киров, 2006. — CD-диск.

Ссылки 
 Попов Иван Васильевич  // Информационный сайт по Ижевску, Удмуртской Республике (iz-article.ru).
 Горбушина Е. Вятские большевики  // Бизнес-новости в Кирове. — 23.06.2014.
 Историческая справка к фонду № П-1 «Вятский губернский комитет ВКП(б)» за 1917—1929 годы  на сайте ГАСПИКО.
 Кочин Г. А. Судьба большевика: Иван Васильевич Попов (1894—1952)  // Глазовский краеведческий музей. — 10.01.2019.
 Руководители города Кирова  // Новая пресса. Интернет-портал. — 13.09.2009.
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991. 

Участники Гражданской войны в России
Участники революций
Делегаты VIII съезда РКП(б)
Делегаты IX съезда РКП(б)
Делегаты X съезда РКП(б)
Делегаты XI съезда РКП(б)
Делегаты XII съезда РКП(б)
Делегаты XIII съезда РКП(б)
Председатели Кировского облисполкома
Председатели Смоленского облисполкома
Члены ВЦИК
Члены ЦИК СССР